Yingzhou kansyfta på:

Kina
Yingzhou – ett stadsdistrikt i Fuyang i Anhui-provinsen
Yingzhou – ett äldre namn på Hejian i Hebei-provinsen
 Yingzhou (köpinghuvudort i Kina, Hainan Sheng, lat 18,42, long 109,85) – i provinsen Hainan
 Yingzhou (sockenhuvudort i Kina, Anhui Sheng, lat 30,06, long 118,64) – i provinsen Anhui

WP:Projekt Kina